Yozgat (district)
 Yozgat (provincie)
 Yozgat (stad)